Mount Hamilton ist der Name folgender Berge:

 Mount Hamilton (Churchill Mountains), Ross Dependency, Antarktika
 Mount Hamilton (Kalifornien) der Diablo Range, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Mount Hamilton (Macquarieinsel) auf Macquarieinsel, Pazifischer Ozean
 Mount Hamilton (Tapley Mountains), Ross Dependency, Antarktika
 Mount Hamilton (Neuseeland), in der Region Canterbury, Neuseeland